Combat de Tezerzaït (2007)
 Combat de Tezerzaït (2008)